

Персоналии 
 Беллон, Брюно (род. 1962) — французский футболист.
 Беллон, Янник (1924—2019) — французский кинорежиссёр, сценарист и продюсер, монтажёр.

Топоним 
 Беллон — коммуна во Франции, департамент Шаранта.